Alor kan syfta på:

 Alor Island – en ö i Indonesien
 Alor Island Airport – en flygplats i Indonesien
 Kabupaten Alor – ett kabupaten i Indonesien